Odorik nima več cerkve v Sloveniji (edina je bila v Kopru)


Onufrij Veliki 

|-
| 
| Onofrij
| Sečovlje
| Sečovlje
| KP
|}

Osvald Northumbrijski 

|-
| 
| Ožbolt
| Budganja vas
| Žužemberk
| NM
|-
| 
| Ožbolt
| Črna na Koroškem
| Črna
| MB
|-
| 
| Ožbolt
| Dobje pri Lesičnem
| Prevorje
| CE
|-
| 
| Ožbolt
| Kranj
| Kranj
| LJ
|-
| 
| Ožbolt
| Leskovec
| Višnja Gora
| LJ
|-
| 
| Ožbolt
| Luče
| Žalna
| LJ
|-
| 
| Ožbolt
| Lužarji
| Velike Lašče
| LJ
|-
| 
| Ožbolt
| Otiški Vrh
| Sv. Peter na Kronski gori
| MB
|-
| 
| Ožbolt
| Ožbalt
| Sv. Ožbalt ob Dravi
| MB
|-
| 
| Ožbolt
| Pečice
| Podsreda
| CE
|-
| 
| Ožbolt
| Pernovo
| Galicija
| CE
|-
| 
| Ožbolt
| Ptuj
| Ptuj - Sv. Ožbalt
| MB
|-
| 
| Ožbolt
| Spodnje Gorje
| Gorje
| LJ
|-
| 
| Ožbolt
| Stržišče
| Podbrdo
| KP
|-
| 
| Ožbolt
| Sveti Ožbolt
| Škofja Loka
| LJ
|-
| 
| Ožbolt
| Šentožbolt
| Šentožbolt
| LJ
|-
| 
| Ožbolt
| Škalske Cirkovce
| Velenje - Sv. Martin
| CE
|-
| 
| Ožbolt
| Tanča Gora
| Dragatuš
| NM
|-
| 
| Ožbolt
| Uniše
| Ponikva
| CE
|-
| 
| Ožbolt
| Volčji Potok
| Kamnik
| LJ
|-
| 
| Ožbolt
| Zgornje Jezersko
| Jezersko
| LJ
|-
| 
| Ožbolt
| Zgornje Jezersko
| Jezersko
| LJ
|}

Seznami cerkva v Sloveniji